kratica za Arakeljanove galaktike
 akn, kratica za jezik amikoana